Els enterobacteris (Enterobacteria) són un gènere comú d'eubacteri gram-negatiu facultativament anaeròbic de la família de les Enterobacteriaceae. Molts d'aquests bacteris són patògens i causa d'infecció oportunista en hostes compromesos, generalment hospitalitzats. Causa preferentement infecció del tracte urinari i del tracte respiratori. Dues espècies clínicament importants d'aquest gènere són:

 Enterobacter aerogenes.
 Enterobacter cloacae.
 Enterobacter sakazakii.

Presència en productes carnis 
Són indicadors de contaminació fecal del producte estudiat, ja que normalment es troben en el conducte intestinal dels animals. El seu recompte s'utilitza per a comprovar la qualitat sanitària dels productes carnis, que ve propiciada per les condicions higièniques i de neteja de les superfícies de treball (cintes, màquines de llescat...) en contacte directe amb el producte. La prova, però, té un valor limitat, ja que no diu específicament quins bacteris fecals es troben a la mostra. Per tal d'esbrinar els bacteris concrets cal fer proves específiques per a identificar-ne cadascun.

Enterobacteriàcies